80. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 15–16 lutego 1986 roku w RFN, w Inzell. Zawodnicy startowali na naturalnym torze na Stadionie im. Ludwiga Schwabla po raz drugi (wcześniej w 1974). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Po raz drugi z rzędu najlepszy był reprezentant Holandii, Hein Vergeer. Norweg Geir Karlstad ustanowił rekord świata na 10 000 m. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 37 łyżwiarzy z 20 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1986 w sportach zimowych
1986 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell